Алекса́ндровский сельсове́т — упразднённое в 2013 году муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Алейском районе Алтайского края России. Административный центр — посёлок Александровский.

История 
4 декабря 2013 года включён в состав Совхозного сельсовета

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года численность населения муниципального образования составила 405 человек, в том числе 208 мужчин и 197 женщин. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 379 человек.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит один населённый пункт — посёлок Александровский.

Примечания 

Упразднённые муниципальные образования Алейского района
Упразднённые сельские поселения Алтайского края
Сельские поселения, упразднённые в 2013 году